Алексіїв (жіноча форма — Алексіїва) — українське прізвище.

Відомі носії:
 Алексіїва Владислава Антонівна — українська плавчиня-синхроністка.
 Алексіїва Марина Антонівна — українська плавчиня-синхроністка.

Українські прізвища